Reyschoot ist der Familienname folgender Personen:

Jacques Van Reyschoot (1905–?), belgischer Eishockeyspieler
Pierre Van Reyschoot (1906–?), belgischer Eishockeyspieler